Transferrin-Rezeptor bezeichnet Rezeptoren des Eisen-Stoffwechsels:

 Transferrin-Rezeptor 1 (TfR1)
 Transferrin-Rezeptor 2 (TfR2)
 Löslicher Transferrin-Rezeptor (sTfR)